Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 23-án rendezték Øyerben. Az aranyérmet a német Markus Wasmeier nyerte meg.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1994. évi téli olimpiai játékokon